IV. Konstantin bizánci császár (652–685)
IV. Konstantin örmény király (1324–1373)
IV. Konstantin muhrani herceg (1782–1842)